Thorigné est une ancienne commune française, située dans le département des Deux-Sèvres ;
 Thorigné-Fouillard est une commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine ;
 Thorigné-d'Anjou est une commune française, située dans le département de Maine-et-Loire ;
 Thorigné-en-Charnie est une commune française, située dans le département de la Mayenne ;
 Thorigné-sur-Dué est une commune française, située dans le département de la Sarthe.